Sua Altezza balla il valtzer (Hoheit tanzt Walzer) – film del 1926 diretto da Fritz Freisler
Hoheit tanzt Walzer – film del 1935 diretto da Max Neufeld
Valse éternelle  (Hoheit tanzt Walzer) – film del 1936 diretto da Max Neufeld